Fritz Kreisler, (1875-1962), est un violoniste et compositeur autrichien.
 Georg Kreisler, (1922-2011), est un auteur-compositeur-interprète américain d'origine autrichienne.
 Johannès Kreisler est un personnage littéraire d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Homonymie de patronyme